The Album je páté studiové album švédské hudební skupiny ABBA.

The Album je také názvem alba těchto hudebních formací:
 The Album (album, Caravan), album od Caravan z roku 1980
 The Album (album, The Firm), album od The Firm z roku 1997
 The Album (album, Hello Sailor) , album novozélandské skupiny Hello Sailor z roku 1994
 The Album (album, Jeckyll & Hyde), album od dua Jeckyll & Hyde
 The Album (album, Lil Rob), album rappera Lil Roba z roku 2003
 The Album (album, Listener), album od Listener z roku 1995
 The Album (album, Mantronix), album od hip hopové a electro funkové skupiny Mantronix z roku 1985
 The Album (album, NOFX), album od NOFX z roku 1988
 The Album (album, Royce Da 5'9"), album od Royce Da 5'9" z roku 2008
 The Album (album, Achozen), nevydané album roku 2010 od Achozen

Související články 
 The Albums, box set nahrávek skupiny ABBA vydaný roku 2008